Sepolia – część Aten
 Sepolia – stacja metra w Atenach